Tjurin (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Nikolajewitsch Tjurin (1940–2002), russischer Mathematiker
 Denis Alexejewitsch Tjurin (* 1980), russischer Eishockeyspieler
 Iwan Wladimirowitsch Tjurin (1892–1962), sowjetischer Bodenkundler
 Juri Georgijewitsch Tjurin (1948–2017), sowjetischer Eishockeyspieler
 Michail Wladislawowitsch Tjurin (* 1960), russischer Kosmonaut
 Oleg Grigorjewitsch Tjurin (1937–2010), sowjetischer Ruderer

In der weiblichen Form Tjurina:
Galina Nikolajewna Tjurina (1938–1970), russische Mathematikerin, Schwester von Andrei Tjurin